Flere personer har navnet Ludvig Daa(e):

 Ludvig Kristensen Daa (1809–1877) – norsk politiker, historiker og journalist
 Ludvig Daae (politiker) (1829–1893) – norsk jurist og politiker
 Ludvig Daae (historiker) (1834–1910) – norsk historiker